Als Beale Street kon praten (Engels: If Beale Street Could Talk) een roman uit 1974 van auteur James Baldwin
 If Beale Street Could Talk (film), een film uit 2018 van Barry Jenkins